Ивановский сельский совет — входит в состав Красноградского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Ивановское.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Ивановское 
 село Берестовенька 
 село Граново 
 село Калиновка

Примечания 

Местные советы (Красноградский район)